Sumbe kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município Sumbe, kommun, Cuanza Sul, 
 Sumbe (provinshuvudstad i Angola), Cuanza Sul, 

Robotskapade Angolaförgreningar